Vädersjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vädersjön, Södermanland, sjö i Haninge kommun och Nynäshamns kommun,  (30,3 ha)
Vädersjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (1,8 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn